Чердакли  — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в  Нікольському районі  Донецької області

 Чердакли — колишня назва с. Кременівка Нікольського району Донецької області

 Чердакли — зникле село в Білогірському районі Криму